Aripuanã (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Aripuanã (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso